Unfaithfully Yours steht für:
 Die Ungetreue, US-amerikanischer Film von Preston Sturgess aus dem Jahr 1948 (Originaltitel)
 Bitte nicht heute nacht!, US-amerikanischer Film von Howard Zieff aus dem Jahr 1984 (Originaltitel)